O Iguaçu Basquete Clube, também conhecido apenas por IBC, é um clube brasileiro de basquete, da cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. O clube possui um ginásio Alberico de Sá Bittencourt (Capacidade: 3.000 pessoas) localizado em sua sede na rua Dr. Arino de Oliveira, número 85, no bairro Metróple, próximo ao centro iguaçuano e também realiza algumas partidas no Ginásio Municipal Professor Albino Lobo dos Santos (Capacidade: 1.000 pessoas).

Clubes de basquetebol de Nova Iguaçu
Fundações no Rio de Janeiro em 1950